Gugara (książka) – reportaż literacki autorstwa Andrzeja Dybczaka,
 Gugara (film) – film dokumentalny Andrzeja Dybczaka i Jacka Nagłowskiego

Zobacz też